Die CONIFA-Weltfußballmeisterschaft 2014 () war die erste Ausgabe der CONIFA-Weltfußballmeisterschaft, eines internationalen Fußballturniers für Staaten, Minderheiten, staatenlose Völker und Regionen, die nicht Mitglied der FIFA sind. Das Turnier wird von der Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) ausgetragen und darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht Fußballweltmeisterschaft heißen. Gastgeber des Turniers war die Region Sápmi.

Turnier 
An dem Turnier nahmen zwölf Mannschaften aus drei Kontinenten teil. Katalonien und die Osterinsel waren als Teilnehmer eingeplant, sagten das Turnier aber schlussendlich beide ab.

Gastgeber 
Im Mai 2013 gab die CONIFA bekannt, dass Sápmi als Gastgeber für die erste CONIFA-Weltfußballmeisterschaft ausgewählt wurde und die Spiele in Östersund ausgetragen werden sollen. Das Turnier wurde als Einladungsturnier durchgeführt und alle Spiele wurden in der 6626 Zuschauer fassenden Jämtkraft Arena ausgetragen.

Parallel zum Turnier fand ein Kulturfestival statt, welches die Diversität der teilnehmenden Mannschaften gebührend feierte.

Teilnehmer 
Die zwölf teilnehmenden Mannschaften wurden in vier Dreiergruppen gelost. Zur Vorbereitung der Auslosung wurden die Mannschaften in drei Töpfe unterteilt. Die Gruppenauslosung wurden von CONIFA Präsident Per-Anders Blind am 24. März 2014 in Östersund durchgeführt.

Von den zwölf Teilnehmern hatten acht zuvor am Viva World Cup teilgenommen.

Absagen 
Durch die Auslosung wurde zunächst Québec der Gruppe C und Sansibar der Gruppe D zugelost. Im Mai 2014 wurde dann veröffentlicht, dass beide Teams ihre Teilnahme am Turnier abgesagt haben. Québec wurde daraufhin durch Südossetien ersetzt und die Grafschaft Nizza übernahm den Startplatz von Sansibar.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Platzierungsrunde

Abschlussplatzierungen 
Legende:
 #: Platzierung
 Sp: Spiele
 S: Siege
 U: Unentschieden
 N: Niederlagen
 T: Tore
 GT: Gegentore
 D: Differenz
 P: Punkte

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Lappland
Fußballveranstaltung 2014
Samischer Sport
Fußball (Schweden)
Sportveranstaltung in Östersund